

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч группового турнира VII чемпионата мира

Матч группового турнира VII чемпионата мира

Матч группового турнира VII чемпионата мира

Матч 1/4 финала VII чемпионата мира

Неофициальные игры сборной 
Товарищеский матч

Примечания

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1962
 Игры сборной, 1962

Футбол в СССР в 1962 году
1962